Crnaja est un toponyme qui peut désigner :
Crnaja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Crnaja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie.